Costituzione del Brasile (1824)
 Costituzione del Brasile (1891)
 Costituzione del Brasile (1934)
 Costituzione del Brasile (1937)
 Costituzione del Brasile (1946)
 Costituzione del Brasile (1967)
 Costituzione del Brasile (1988)